Даневич — українське прізвище.

 Даневич Микола Володимирович — Заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
 Даневич Федір Анатолійович — український фізик. Доктор фізико-математичних наук. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.